iemand die navigeert, zie Navigatie
 Routenavigatiesysteem (Engels: navigator)
 Netscape Navigator, een webbrowser
 iSeries Navigator (voorheen Operations Navigator), een product van IBM
 Navigator (motorfiets), een Duits historisch motorfietsmerk
 The Navigator, een stomme film uit 1924
 The Navigator: A Medieval Odyssey, een film uit 1988
 Rallynavigator, de bijrijder van een rallycoureur
 Navigator (geslacht), een geslacht van kevers uit de familie bladsprietkevers (Scarabaeidae)

Zie ook 
Navigators (doorverwijspagina)